El nombre de Iglesia de la Misericordia, o cualquiera de sus variantes: Iglesia La Misericordia, Iglesia de la Virgen de la(s) Misericordia(s), Iglesia (de) Nuestra Señora de la(s) Misericordia(s) o Iglesia (de) Nuestro Señor de la(s) Misericordia(s), es el nombre de varias iglesias cristianas en honor a Cristo o la Virgen María en la advocación de la Virgen de la Misericordia.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Brasil 
Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia/Igreja da Misericórdia
 Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en Olinda (:w:pt).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en João Pessoa (:w:pt).

En Chile 
 Iglesia María Madre de la Misericordia, en Lo Barnechea.

En Colombia 
 Iglesia del Señor de las Misericordias, en Medellín.

En España 
Iglesia de la Misericordia, en Alicante.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en Campanar.

En Portugal 
Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia/Igreja da Misericórdia
 Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en Braga (:w:pt).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en Oporto (:w:pt).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en Santarém (:w:pt).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en Tavira (:w:pt).
 Iglesia de la Misericordia, en Aveiro (:w:pt).